Jedrung Rinpoche (tib. rJe drung rin po che) bezieht sich auf folgende Inkarnationsreihen des tibetischen Buddhismus:

 Jedrung Rinpoche (chin. Jilong huofo ) aus dem Kloster Kündeling in Lhasa, siehe Kündeling #Liste der Rinpoches
 Jedrung Rinpoche (Riwoche) (chin. Jizhong huofo ) aus dem Riwoche-Kloster in Qamdo (Chamdo)